Појана има више значења:

 Појана (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Појана (Соходол), насеље у округу Алба у Румунији
 Појана (Бистра), насеље у округу Алба у Румунији
 Појана (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Појана (Ливези), насеље у округу Бакау у Румунији
 Појана (Негри), насеље у округу Бакау у Румунији
 Појана (Марђинени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Појана (Мотошени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Појана (Таутеу), насеље у округу Бихор у Румунији
 Појана (Криштиору де Жос), насеље у округу Бихор у Румунији
 Појана (Кристинешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Појана (Браешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Појана (Ворона), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Појана (Фламанзи), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Појана (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Појана (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Појана (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Појана (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Појана (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Појана (Делени), насеље у округу Јаши у Румунији
 Појана (Скиту-Дука), насеље у округу Јаши у Румунији
 Појана (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Појана (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Појана (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Појана (Брустури-Драганешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појана (Гринциеш), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појана (Дулчешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појана (Пангараци), насеље у округу Њамц у Румунији
 Појана (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Појана (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Појана (Звориштеа), насеље у округу Сучава у Румунији
 Појана (Долхаска), насеље у округу Сучава у Румунији
 Појана (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Појана (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Појана (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Појана (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Појана (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Појана (Галац), општина у округу Галац у Румунији